Die HEICO Group, die HEICO-Unternehmensgruppe, ist ein Dienstleistungs-Mischkonzern mit Hauptsitz in Wiesbaden, der zurzeit mit 35 Niederlassungen bundesweit und 1300 Mitarbeitern in den Bereichen Immobilien, Luftfahrt und Personal aktiv ist.

Geschichte 

Der Ursprung der Unternehmensgruppe geht auf das Jahr 1966 zurück, als die Familie Heidenreich das Raum- und Büropflegeinstitut Heidenreich & Co. in Wiesbaden Hochheim gründete und über zwanzig Jahre betrieb. 1987 erfolgte dann die Übernahme der Geschäftsführung durch Dirk-R. Ebeling. Zu jener Zeit wurden neue Geschäftsfelder erschlossen. HEICO entwickelte sich dann in den Folgejahren zu einem Dienstleistungs-Mischkonzern. 1994 wurde für sein Qualitätsmanagement nach ISO 9002 zertifiziert. 1990 erfolgte die Umbenennung, von Heidenreich & Co. nach HEICO.

Diversifikation

Luftfahrt 

1997 wurde aus der Gebäudereinigung der Teilbereich Flugzeugreinigung in eine eigenständige GmbH ausgegliedert. Im Jahr 2000 erweiterte HEICO den Luftfahrtbereich um die Luftfahrttechnik und erwarb die EASA-Part-145-Zulassung (Europäische Agentur für Flugsicherheit) als luftfahrttechnischer Betrieb. 2005 übernahm HEICO gemeinsam mit dem Partner Losch die Passagier- und Flugzeugabfertigung am nordrhein-westfälischen Flughafen Weeze. Am Flughafen Hahn errichtete da Unternehmen einen Wartungsbetrieb für Verkehrsflugzeuge.

Immobilien 
2001 wandte man sich zusätzlich dem kaufmännischen und technischen Facilitymanagement zu.

Personal 
Seit 2007 ist man auch im Bereich Personaldienstleistungen engagiert.

HEICO Motorsport 
Von 1986 bis 2014 engagierte sich HEICO auch im Motorsport. Dabei gewann man verschiedene Titel.

Weblinks 

 Website des Unternehmens: www.heico.de
 Presseartikel HEICO Motorsport Engagement Persson bei motorsport-total.com
 Teamportrait HEICO ADAC GT Masters bei adac-gt-masters.de
 HEICO Motorsport / Heico Sportiv Historie
 Presseartikel HEICO Motorsport ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

Unternehmen (Wiesbaden)
Gegründet 1996
Dienstleistungsunternehmen